Irarrázaval ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Irarrázaval (* 1942), chilenischer Ordensgeistlicher und Befreiungstheologe
 Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz (* 1966), chilenischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago de Chile